A 2009-es Australian Open férfi páros versenyét a Bob Bryan–Mike Bryan-duó nyerte a Mahes Bhúpati és Mark Knowles alkotta páros előtt.

Kiemeltek 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (Második kör)
  Bob Bryan /  '''Mike Bryan (Bajnokok)
  Mahes Bhúpati /  Mark Knowles (Döntősök)
  Lukáš Dlouhý /  Lijendar Pedzs (Elődöntősök)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (Második kör)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Negyeddöntősök)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (Harmadik kör)
  Marcelo Melo /  Andre Sa (Második kör)
  Makszim Mirni /  Andi Rám (Második kör)
  Simon Aspelin /  Pavel Vizner (Első kör)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (Második kör)
  Arnaud Clément /  Marc Gicquel (Első kör)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen (Második kör)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak (Második kör)
  Travis Parrott /  Filip Polasek (Második kör)
  Eric Butorac /  Jamie Murray ''(Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Döntők

Források 
 Eredmények

F2